Merzenbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Merzenbach (Kocher) – zwei Zuflüsse des Kochers im Landkreis Heilbronn; flussabwärts:
 Merzenbach (Kocher, Kochertürn), mit Abschnittsname Osterbach am Ober- und Abschnittsname Brackentalbach am Mittellauf, rechter Zufluss bei Kochertürn, Stadt Neuenstadt am Kocher
 Merzenbach (Kocher, Kochendorf), linker Zufluss des Mühlkanals neben dem Fluss in Kochendorf, Stadt Bad Friedrichshall
 Merzenbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars gegenüber Mittelstadt, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen
 Merzenbach (Rechenberger Rot), rechter Zufluss der Rechenberger Rot nach Rechenberg, Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall

Siehe auch:
 Märzenbach
 Merzbach
 Merzenbächle, rechter Zufluss des Pfedelbachs in Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg